Sonneborn kan syfta på:

 Sonneborn, Thüringen, en kommun i Tyskland
 Harry J. Sonneborn (död 1992), en amerikansk affärsman
 Martin Sonneborn (född 1965), en tysk satiriker
 Rudolf Sonneborn (1898–1986), en amerikansk affärsman
 Tracy Sonneborn (1905–1981), en amerikansk biolog